Пётр Ива́нович Рата́йко (13 января 1898, с. Пески Гродненской губернии (ныне Кобринский район Брестской области), Российская империя —  (по другим источникам — в 1974 году) — советский государственный деятель. Член ВКП(б).

Биография 
Из крестьянской семьи.

С 1921 года возглавлял исполнительные комитеты Заславского и Самохваловичского волостных советов, Чериковского и Кричевского районных советов, заместителем председателя Могилевского облисполкома.

С сентября 1939 года первый председатель Гродненского горисполкома, с 3 декабря 1943 года по 8 декабря 1944 года был заместителем председателя СНК БССР.

После освобождения Белоруссии и до упразднения Белостокской области был ее руководителем, а с 1944 года — председатель Гродненского облисполкома.

В 1948—1953 годах — начальник Главного управления рыбной промышленности при Совете Министров БССР.

Почетный гражданин г. Гродно (1967).

Депутат Верховного Совета БССР.

Сноски

Ссылки 
 Память народа

Родившиеся в Гродненской губернии
Председатели районных исполкомов Белорусской ССР
Председатели Гродненского облисполкома
Интенданты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Почётные граждане Гродно
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Председатели Гродненского горисполкома
Председатели Белостокского облисполкома
Кавалеры ордена Красной Звезды
Депутаты Могилёвского областного совета
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании